Els francesos Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut eren els defensors del títol.

El croat Mate Pavić va intentar completar el Grand Slam durant la carrera ja que era l'únic títol que li mancava guanyar.

La parella formada pel salvadoreny Marcelo Arévalo i el neerlandès Jean-Julien Rojer van guanyar el primer títol de Grand Slam junts i el tercer títol de la temporada. Rojer va guanyar el tercer títol de Grand Slam de dobles masculins del seu palmarès i també va esdevenir el tennista més veterà en guanyar un Grand Slam de dobles amb 40 anys en l'Era Open, mentre que per Arévalo fou el primer títol de Grand Slam del seu palmarès i, de fet, el primer de l'Amèrica Central.

Caps de sèrie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarts de final)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (3a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1a ronda)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinals)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarts de final)
  Tim Pütz /  Michael Venus (3a ronda)
  John Peers /  Filip Polášek (1a ronda)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (renúncia)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (campions)
  Santiago González /  Andrés Molteni (1a ronda)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (1a ronda)
  Máximo González /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (semifinals)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2022
Competicions tennístiques del 2022